Klubi Sportiv Kastrioti Kruja () – albański klub piłkarski z miasta Kruja, założony w roku 1926. Występuje w Kategoria Superiore. Swoje mecze rozgrywa na stadionie Stadiumi Kastrioti.

Kadra 2019/2020 
Stan na 28 czerwca 2020

Bibliografia 
 
 
 KS Kastrioti w bazie Foot.dk 
 
 
 
 
 Wyniki meczów klubu w bazie RSSSF 

 
Albańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1926